Ramillies (Bèlgica), municipi a la regió de Valònia (Bèlgica)
 Ramillies (França), municipi a la regió de Nord – Pas-de-Calais (França)
 Batalla de Ramillies, batalla que es va desenvolupar el 23 de maig de 1706 a Ramillies (Bèlgica)